Чаттерджі () — індійське прізвище бенгальського походження. Відомі носії:

 Асіма Чаттерджі (1917—2006) — індійський хімік.
 Чаттерджі Басу (1922—2020) — індійський кінорежисером і сценарист.
 Чаттерджі Мохіні Мохун (1858—1936) — індійський юрист і теософ.
 Чаттерджі Просенджіт (нар. 1962) — індійський актор, продюсер і телеведучий, зайнятий в кіноіндустрії бенгальською мовою.
 Чаттерджі Сумитра (1935—2020) — індійський кіноактор, режисер, драматург, письменник і поет.
 Чаттерджі Суніті-Кумар (1890—1977) — індійський філолог-сходознавець і громадський діяч.
 Чаттерджі Сура (нар. 1979) — індійський математик.
 Рімі Чаттерджи (нар. 1969) — індійська письменниця.
 Шанкар Чаттерджі (нар. 1943) — індійський та американський палеонтолог.